Plusieurs églises ont été nommées église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en référence à l’icône Notre-Dame du Perpétuel Secours :
 l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d’Asnières-sur-Seine en France ;
 l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Chicago aux États-Unis ;
 l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Nice en France ;
 l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Petrozavodsk en Russie ;
 l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Puteaux en France.

Voir aussi